Teodosia (ital.: Theodosia) ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf einen antiken Bischofssitz in der Stadt Feodossija, die sich in der Region Taurien auf der Halbinsel Krim befindet.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 Eintrag auf catholic-hierarchy.org (englisch)

Teodosia
Teodosia